13-й чемпионат Африки по волейболу среди женщин прошёл с 5 по 11 сентября 2007 года в Найроби (Кения) с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Кении.

Команды-участницы 
Алжир, Ботсвана, Египет, Камерун, Кения, Руанда, Сенегал, Тунис, Уганда, ЮАР.

От участия отказались первоначально заявленные Нигерия и Сейшельские Острова.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.

Предварительный этап

Группа А 

 5 сентября: Алжир — Камерун 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 25:11); Кения — Ботсвана 3:0 (25:10, 25:14, 25:16).
 6 сентября: Камерун — Ботсвана 3:1 (21:25, 25:6, 25:17, 25:22); Кения — Уганда 3:0 (25:20, 25:12, 25:7).
 7 сентября: Алжир — Ботсвана 3:0 (25:17, 25:21, 25:18); Камерун — Уганда 3:0 (25:16, 25:14, 25:15).
 8 сентября: Алжир — Уганда 3:0 (25:22, 25:21, 25:15); Кения — Камерун 3:0 (25:12, 25:13, 25:18).
 9 сентября: Ботсвана — Уганда 3:0 (27:25, 25:23, 25:19); Кения — Алжир 3:0 (25:22, 25:22, 25:15).

Группа В 

 5 сентября: Сенегал — Руанда 3:0 (25:11, 28:26, 25:11); Тунис — ЮАР 3:0 (25:13, 25:14, 25:9).
 6 сентября: ЮАР — Руанда 3:0 (25:19, 25:17, 25:14); Египет — Сенегал 3:1 (25:22, 30:28, 27:29, 25:21).
 7 сентября: Египет — ЮАР 3:0 (25:15, 25:17, 25:18); Тунис — Руанда 3:0 (25:17, 25:10, 25:12).
 8 сентября: Сенегал — ЮАР 3:0 (25:21, 25:17, 25:18); Тунис — Египет 3:1 (26:24, 19:25, 28:26, 25:21).
 9 сентября: Тунис — Сенегал 3:1 (24:26, 26:24, 25:15, 25:22); Египет — Руанда 3:0 (25:7, 25:18, 25:8).

Плей-офф

Полуфинал 
10 сентября
 Алжир — Тунис 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:18)
 Кения — Египет 3:0 (25:22, 25:9, 25:21)

Матч за 3-е место 
11 сентября
 Тунис — Египет 3:1 (18:25, 25:23, 25:21, 26:24)

Финал 
11 сентября
 Кения — Алжир 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Дайана Кхиса, Дорис Паланга, Рода Льяли, Кэтрин Ванджиру, Джанет Ванджа, Милдред Одвако, Доркас Ндасаба, Джаклин Бараса, Мерси Мойм, Брэксайдс Агала, Эдна Ротич, Аша Макуто. Главный тренер — Сэмюэль Киронго.

 : Лилия Булуиза, Файза Тсабет, Дуня Мади, Зохра Бенсалем, Нариман Мадани, Фатима Укази, Муни Абдеррахим, Набила Йесри, Наваль Мансури, Набила Хаммуш, Соня Мади, Лидия Улму. Главный тренер — Мулуд Икхеджи.

 : Арбия Рафрари, Нихель Гуль, Ханен Бен Шаабен, Асма Бен Шейх, Массара Бен Хлима, Мариам Агреби, Маруа Бархуми, Каутер Джемаль, Рим Хашиша, Сарра Хриз, Майсса Лейглиз, Вафа Мнассер. Главный тренер — Лотфи Слман.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Доркас Ндасаба
 Лучшая нападающая:  Файза Тсабет
 Лучшая блокирующая:  Инги эль-Шами
 Лучшая на подаче:  Муни Абдельрахим
 Лучшая в защите:  Милдред Одвако
 Лучшая связующая:  Джанет Ванджа
 Лучшая на приёме:  Наваль Мансури
 Самая результативная:  Нихель Гуль

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Чемпионат на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди женщин
2007 год в волейболе
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Найроби
2007 год в Кении
Чемпионаты Африки в Кении
Волейбол в Кении
Чемпионаты Африки в 2007 году